AJ eller aJ kan referere til:

AJ 

 IATA-koden for flyselskabet Aero Contractors Company of Nigeria
 Sangeren Amanda Joy Michalka
 Tidsskiftet The Astronomical Journal

aJ 

 Attojoule, en SI-enhed for energi